Widdersberg ist der Name:

 eines Berges in Tirol, siehe Widdersberg (Kalkkögel)
 eines Ortsteils der bayerischen Gemeinde Herrsching am Ammersee, siehe Widdersberg (Herrsching)

Siehe auch: Widderberg